Cikawung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikawung, Banyumas, by, 
 Cikawung, Indramayu, by, 
 Cikawung, Subang, by, 
 Cikawung, Tasikmalaya, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar